Ommadawn — третий студийный альбом Майка Олдфилда, записанный в период с января по сентябрь 1975 года и выпущенный в том же году на лейбле Virgin Records. Диск достиг четвёртого места в британском хит-параде альбомов. В 2010 году он был переиздан с дополнительными материалами.

Список композиций

Первоначальное издание 
Сторона А
 «Ommadawn, Part one» — 19:23

Сторона Б 
 «Ommadawn, Part two» — 13:54
 «On Horseback» — 3:23

Переиздание Mercury Records

Однодисковое издание 
 «Ommadawn (Part One)» 2010 Stereo Mix by Mike Oldfield
 «Ommadawn (Part Two)» / «On Horseback» 2010 Stereo Mix by Mike Oldfield

Подарочное издание 
CD 1
 «Ommadawn (Part One)» 2010 Stereo Mix by Mike Oldfield
 «Ommadawn (Part Two)» / «On Horseback» 2010 Stereo Mix by Mike Oldfield
 «In Dulci Jubilo»
 «First Excursion»
 «Argiers»
 «Portsmouth»
CD 2
 «Ommadawn Part One» 1975 Stereo Mix
 «Ommadawn (Part Two)» / «On Horseback» 1975 Stereo Mix
 «Ommadawn (Lost Version)» 1975 Demo
DVD
 «Ommadawn (Part One)» 2010 5.1 Surround Mix by Mike Oldfield
 «Ommadawn (Part Two)» / «On Horseback» 2010 5.1 Surround Mix by Mike Oldfield
 «In Dulci Jubilo»
 «Portsmouth»

Back To Black Vinyl Edition 
 «Ommadawn Part One» 1975 Stereo Mix
 «Ommadawn (Part Two)» / «On Horseback» 1975 Stereo Mix

Примечания

Ссылки 
 Статья об альбоме Ommadawn на русском языке

Альбомы Майка Олдфилда
Альбомы 1975 года
Альбомы Virgin Records
Альбомы прогрессивного рока